Кубок Либертадорес 1981 — 22-й розыгрыш Кубка Либертадорес по футболу, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ. Победителем стал «Фламенго».

Четвертьфиналы

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Плей-офф

Группа 4

Плей-офф

Группа 5

Полуфиналы

Группа A

Группа B

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес 1981 на сайте RSSSF
 Кубок Либертадорес 1981 на Торсиде

Футбол в Южной Америке в 1981 году
1981